Захаровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Морозовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Морозовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 37,4 км, до центра муниципального образования Морозово — 3,1 км. Ближайшие населённые пункты — Боровая Пустошь, Фоминская, Сбоевская, Силинская-1, Морозово, Машковская, Мининская.

По переписи 2002 года население — 39 человек (19 мужчин, 20 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Захаровская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района